O Grupo Arte e Música Espírita, mais conhecido como Grupo AME, é um dos grupos musicais espíritas mais antigos em atividade no Brasil. Criado em 1989 por jovens que freqüentavam a Mocidade Espírita Joanna de Ângelis, da União Espírita Cearense, o grupo surgiu no mês de maio daquele ano, logo após a realização do I AME - Arte e Música Espírita de Fortaleza. Já em 1990, o AME gravou o K7 Sementes de Amor, e, em 1993, o disco Sementes de Amor II, primeiro LP de música espírita do Brasil. Em 1996, o AME lançou o CD Chamado, primeiro trabalho do grupo lançado em CD, e também o segundo CD de música espírita lançado no país. Em 1998 foi a vez do CD Parnaso, também lançado em CD e K7, composto por poemas do livro Parnaso de Além-Túmulo de Chico Xavier, musicados por Tarcísio Lima e Gleika Veras. No ano seguinte, em comemoração aos dez anos de existência do grupo, o AME lança o CD Sementes, compilando em um único disco uma seleção das faixas dos seus dois primeiros trabalhos, remasterizadas por Marcílio Mendonça. O CD Traduções, lançado em 2004, reune composições de Tarcísio Lima, Marielza Tiscate e Gleika Veras. Em 2009 o Grupo AME grava no Anfiteatro do Centro Cultural Dragão do Mar o DVD Intimidade Espírita, em comemoração aos seus 20 anos de trabalho no bem.

A Estética Musical Espírita

Ao longo de sua trajetória, o Grupo AME, assim como a maior parte dos grupos musicais espíritas, manteve-se ligado de forma relativamente homogênea a uma estética que transita entre o hinário católico e a música gospel. Por razões até hoje pouco investigadas por antropólogos e sociólogos, a música espírita, que surgiu nos conturbados tempos iniciais de chegada e difusão do espiritismo no Brasil, pouco se diferenciou das orientações estéticas que lhe serviram de forte influência inicial. Se num primeiro momento as canções eram de tal forma espelhadas no hinário católico que, a não ser pelas referências na letra a conceitos espíritas como "Consolador Prometido", "Terceira Revelação" e "reencarnação", podiam inclusive confundir-se com elas, ao longo dos anos o surgimento da música gospel, com um apelo mais pop, influenciou decisivamente a música espírita a um redirecionamento nesse sentido, sem que, contudo, fosse deixada de lado a influência católica. Além disso, a música New Age, geralmente instrumental e utilizada como som ambiente para meditações e relaxamentos, teve seu reflexo no trabalho de muitos compositores espíritas brasileiros.

A evolução do Grupo AME reflete, em linhas gerais, esse panorama de diálogo com a tradição musical religiosa do Brasil. Seus trabalhos iniciais, Sementes de Amor I e II, são compostos por canções lentas de arranjos simples, cantadas em uníssono e com letras recheadas de expressões do vocabulário cristão como "Jesus", "Senhor", "perdão", "servir" e "irmão". Porém, ao mesmo tempo em que se nota essa clara identificação com o cancioneiro cristão, já se evidencia também a presença de sinais claros de diferenciação em relação a ele.

Discografia

Sementes de Amor

Sementes de Amor II

Chamado
 Chamado (Marielza Tiscate)
 Vinha de Luz (Francisco Cajazeiras & José Airton Cajazeiras)
 Súplica a Jesus (Adriano Gomes)
 Mestre Amado (Waldir Júnior & Victor Holanda)
 Volta (Tarcísio Lima, Arlindo Araújo, Mário Mesquita & Marcos Wirtzbiki)
 Espírito de Arte (Socorro de Fátima)
 Recorramos a Jesus (Adriano Gomes)
 Cantando o Teu Natal (Tarcísio Lima & Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier)
 Vôo (Movimento Espírita)
 Compromisso (Gilda Bakker)
 Acreditar (Hércules Bruno)
 Sorriso (Marielza Tiscate)
 Cristo Espera por Ti (Jeová de Aquino)
 Hino ao Espiritismo (Sebastião Avelino de Macedo & Nelson Kerensky)

Parnaso
 Parnaso de Além-Túmulo (João de Deus & Gleika Veras)
 Eterna Mensagem (João de Deus & Tarcísio Lima)
 Ajuda e Passa (Alberto de Oliveira & Gleika Veras)
 Alma Livre (Cruz e Souza & Tarcísio Lima)
 Incognoscível (Antero de Quental & Tarcísio Lima)
 Sombra e Luz (Casimiro Cunha & Gleika Veras)
 Mensagem Fraterna (Auta de Souza & Gleika Veras)
 Temos Jesus (Abel Gomes & Gleika Veras)
 Bilhetes (Belmiro Braga & Tarcísio Lima)
 Porta da Agonia - I - Trágico Segredo (Batista Cepelos & Tarcísio Lima)
 Porta da Agonia - II - Lamento (Batista Cepelos & Tarcísio Lima)
 Porta da Agonia - III - Nova Aurora (Batista Cepelos & Tarcísio Lima)
 Ao Homem (Augusto dos Anjos & Tarcísio Lima)
 Espiritismo (Casimiro Cunha & Oliver, psicografada por Tarcísio Lima)
 Carta Íntima (Auta de Souza & Tarcísio Lima)
 Marchemos (Castro Alves & Tarcísio Lima)

Sementes
 Sempre a servir (Sílvia Ximenes)
 Hino a Bezerra de Menezes (Movimento Espírita)
 Depende de você (Jeová de Aquino)
 Prece (Antônio Carlos Freixo)
 Rumo ao Pai (Jeová de Aquino)
 O grande papel (Gleika Veras)
 Música (Gerly Anne & Gleika Veras)
 Compromissos (Tarcísio Lima)
 Doutrina Espírita (Sidrônia Maria)
 Sem lágrimas de dor (Adonai Mello)
 Adeus (Hércules Bruno & Auta de Souza, psicografado por Chico Xavier)
 Além da noite (João Cabete)
 O Senhor vem (Socorro de Fátima & Auta de Souza, psicografado por Chico Xavier)
 Nova Geração (Adriano Gomes)
 Certeza (Luciano Klein & Expedito Brito)
 Seres imortais (Adriano Gomes)
 Existir (Gleika Veras)
 Prelúdio para a evolução (Movimento Espírita)
 Quedas e acertos (Tarcísio Lima)
 Acredite no amor (Egerton Telles & Expedito Brito & Francisco Torres)

Traduções
 Caminhante
 Alma Irmã
 Esquece
 O Poeta
 Amigos de Jesus
 Cantilena
 Resposta de Mãe
 Roda Festiva
 O Eterno Enigma
 A Paz
 Sem Medo
 Antes
 Fim dos Tempos
 Tu que Choras
 Traduções
 Ecos da Boa-Nova

Ver também
 Doutrina Espírita
 Parnaso de Além-Túmulo

Ligações externas 
 Página oficial do grupo
 Ficha do grupo e algumas músicas para ouvir
 Entrevista com integrantes e ex-integrante do AME

Grupo AME
Grupo AME